Études d'architecture en France
 École nationale d'architecture de Rabat (Maroc)

Homonymie